

Album 
 Just Like You – EP dei Poster Children del 1994
Just Like You – album di Keb' Mo' del 1996
Just Like You – album dei Loser del 2005
Just Like You – album di Keyshia Cole del 2007
Just Like You – album di Allison Iraheta del 2009
Just Like You – album dei Falling in Reverse del 2015

Singoli 

 Just Like You – traccia dell'album Stranded dei Roxy Music del 1973

Just like You – singolo di Louis Tomlinson
Just Like You – singolo dei Three Days Grace del 2004, dall'album Three Days Grace
Just Like You – singolo degli Steriogram del 2006
Just Like You – singolo degli End of You del 2011